Стаби́льность — способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру, и находиться в равновесии. Это определение должно быть неизменным во времени.
 «Стабильность» — второй студийный альбом Васи Обломова
 Стабильность — характеристика взрывчатых веществ
 «Стабильность» — депутатская группа в Государственной Думе России I созыва. 
 Стабильность коллоидного раствора — свойство коллоидной системы противостоять тенденции к агрегации частиц.
 Стабильность частоты — характеристика автогенераторов, показывающая отклонение частоты генератора от первоначального значения.
 Стабильное состояние — обычно, механическое равновесие; Неизменное (верное) функционирование системы в течение необходимого, длительного, существенного срока, в: желаемых, заданных, суровых, неблагоприятных, неопределённых, непредсказуемых, (и т.д.) условиях.

См. также 
 Метастабильность
 
 Надёжность